Het seizoen 1937/38 was de twaalfde editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1937 en april 1938. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). De 56 deelnemende ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van 14 ploegen. Wezel Sport, R. Excelsior FC Hasselt, R. Racing Club de Bruxelles en AS Oostende KM werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1936-37 voor de start van het seizoen:
 Stade Waremmien FC (voorlaatste reeks A) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.
 R. Racing Club de Bruxelles (laatste reeks A) degradeerde na 37 seizoenen in 1e en 2e nationale voor het eerst naar 3e nationale.
 AS Oostende KM (voorlaatste reeks B), het vroegere AS Ostendaise, degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale. 
 Hoboken SK (laatste reeks B) degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 12 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Zeven clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 Wezel Sport
 FC Nijlen
 Juprelle Union
 CS Vielsalm
 R. Union Halloise
 RAA Louviéroise
 SK Geeraardsbergen
Eén club promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 RC Vottem
Drie clubs promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 R. Knokke FC
 CS Andennais
 Sint-Truidensche VV
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Hooger Op FC Leuven

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1937-38 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1938-39 op het eind van het seizoen:
 Wezel Sport (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Excelsior FC Hasselt (kampioen reeks B) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 R. Racing Club de Bruxelles (kampioen reeks C) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 AS Oostende KM (kampioen reeks D) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste drie ploegen van elke reeks degradeerden naar de regionale afdelingen op het eind van het seizoen:
 Hooger op Leuven (12e reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 3e nationale.
 KRC Borgerhout (13e reeks A) degradeerde na 11 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 RC Deurne (14e reeks A) degradeerde na 6 seizoenen in 3e nationale.
 Juprelle Union (12e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Saint-Nicolas FC Liège (13e reeks B) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.
 CS Vielsalm (14e reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 AS Herstalienne (12e reeks C) degradeerde na 16 seizoenen in 2e en 3e nationale.
 US de Gilly (13e reeks C) degradeerde na 8 seizoenen in 3e nationale.
 Club Amay Sportif (14e reeks C) degradeerde na 7 seizoenen in 3e nationale.
 RC Wetteren (12e reeks D) degradeerde na 9 seizoenen in 3e nationale.
 SK Geeraardsbergen (13e reeks D) degradeerde na 1 seizoen in 3e nationale.
 Temsche SK (14e reeks D) degradeerde na 3 seizoenen in 3e nationale.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3